«Возвращение Атлантиды» () — компьютерная казуальная игра в жанре три в ряд, разработанная и изданная компанией Playrix Entertainment в 2007 году.

Игра «Возвращение Атлантиды» стала продолжением игры того же жанра «Тайны Атлантиды», выпущенной компанией Playrix в 2006 году. Заключительной частью трилогии про легендарный континент в 2008 году стала игра «Зов Атлантиды».

Помимо скачиваемых и онлайн версий для Windows, игра «Возвращение Атлантиды» доступна на платформах Mac и iPhone.

Сюжет 
Игроку предлагается совершить путешествие по Древней Греции, Вавилону, Карфагену, Египту и Римской империи для того, чтобы раскрыть тайну всех времен — исчезновение Атлантиды.

Игровой процесс 
Чтобы разгадать тайну исчезновения легендарного континента, игроку предстоит собрать 7 древних артефактов, разбитых на несколько маленьких частей. Для этого на каждом уровне необходимо провести кусочки артефактов до нижней границы игрового поля, объединяя под ними однотипные фишки по три и более в ряд.

В качестве помощи игроку предлагается воспользоваться бонусами:
 «Бомба». Уничтожает фишки в ограниченной зоне игрового поля.
 «Молния». Уничтожает однотипные фишки на всем игровом поле.
 «Солнечный заряд». Накапливается благодаря объединению четырех и более однотипных фишек. Чем больше однотипных фишек объединились, тем больше заряда уйдет с одной фишки.
 «Время». Замораживает таймер и позволяет продлить время игры.
 «Перемещение». Позволяет менять местами две любые фишки, за исключением кусочков артефактов.
 «Жизнь». Редкий бонус, при проведении которого вниз добавляется одна жизнь.
Каждый из бонусов можно найти на карте некоторых уровней. (Кроме «Солнечного заряда») Для того, чтобы получить этот бонус, нужно провести его к нижнему краю карты, откуда он и выпадет

В игре есть, помимо фишек и бонусов, некоторые трудности:
 Запечатанная фишка. Фишка, закованная в цепь, не может быть перемещена вручную, но падает вниз, если под ней были разбиты фишки. Для освобождения фишки с ней надо составить комбинацию. При этом фишка не выпадет с поля, и ее можно будет двигать.
 Дважды запечатанная фишка. Такую фишку надо освободить два раза, составив с ней комбинацию.
 Замороженная фишка. Как и запечатанная фишка, такая двигаться не может. Но если запечатанная фишка падает вниз, замороженная стоит на месте, так, при уничтожении фишек под ней, клетки будут пустыми. Для разморозки фишки составьте с ней комбинацию.
 Дважды замороженная фишка. Такую фишку надо освободить дважды, составив с ней комбинацию.
 Стена. Находится в самом низу карты и представляет собой несдвигаемый и неуничтожаемый барьер, через который не проходят кусочки артефактов и бонусы.
 Осколок. Представляет собой темно-серый камень, который не составляет комбинаций даже с другими осколками. Для того, чтобы от него избавиться, проведите его ко дну карты. Осколки появляются при втором и последующих прохождениях карты.
 Таймер не вечен, если время иссякнет до сбора всех артефактов на поле, вы потеряете жизнь, а ваши очки обнулятся. Таймер находится прямо под картой, представлен полосой, медленно утекающей влево.

Особенности игры 
 Сочетание жанров «три в ряд» и ;
 Полноэкранный и оконный режим;
 77 уровней с возможностью повторного прохождения игры;
 Поиск 7 магических артефактов в древних странах;
 Многочисленные бонусы;
 Красочная графика и анимация;
 Бесплатный 3D скринсейвер «Атлантида».

Оценки и награды 
 Лучшая казуальная игра 2007 года в России;
 Результаты игры на Casualcharts.

Рецензии и публикации 
 Gamezebo: The Rise of Atlantis Review;
 Морфология игр: Возвращение Атлантиды: 7 артефактов.

Примечания

Ссылки 
 

Казуальные игры
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2007 года
Игры для macOS
Компьютерные игры жанра «три в ряд»
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для iOS